

Persone 
 Alessandro Tonucci (1993) – pilota motociclistico italiano
 Denis Tonucci (1988) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giovanni Tonucci (1941) – arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Tonucci (1938-1988) – ciclista su strada italiano

Altro
 8192 Tonucci – asteroide della fascia principale